Ромашков — фамилия и топоним; имеет несколько значений:

 Ромашков, Димитрий Иванович (1863 — не ранее 1918) — русский публицист, духовный писатель, священнослужитель.
 Ромашков — посёлок.